Ге́рман Солове́цкий (? — 1479, Новгород) — преподобный Русской церкви, основатель Соловецкого монастыря (вместе с преподобными Зосимой и Савватием). Память совершается (по юлианскому календарю) 30 июля (обретение мощей) и 8 августа (перенесение мощей).

Жизнеописание 
Родился в городе Тотьме (Новгородская республика), образования не получил. Согласно житию Савватия Соловецкого, Герман был этническим карелом («сей родом корѣлскых людей»).

В 1428 году вместе с рыбаками ушёл на поморский берег, посетил Соловецкий остров, а затем поселился при часовне на реке Выг. Познакомившись с Савватием, монахом Валаамского монастыря, Герман переселился с ним на Соловецкий остров. Вдвоём они построили келью, в которой прожили около шести лет. В 1435 году Герман отправился в Онегу за припасами, в его отсутствие Савватий скончался. Спустя некоторое время к Герману присоединился молодой отшельник Зосима, построивший себе келью в полуверсте от кельи Германа. Постепенно к ним присоединились другие отшельники и был основан Соловецкий монастырь.

В 1479 году игумен Арсений направил Германа в Новгород по делам монастыря, где тот скончался в монастыре Антония Римлянина.

В 1690 году архиепископ Холмогорский Афанасий (Любимов) по просьбе соловецких монахов благословил «пустынножителя старца преподобного Германа за его многолетные постнические труды иметь и почитать яко угодника Божия… обаче… праздновать и песнопения творить со всенощным пением по уставу ему — старцу Герману — мы не указали». Патриарх Московский Иоаким грамотой в 1692 году установил местное почитание преподобного Германа. Для общецерковного почитания имя Германа включено в Собор Новгородских святых (1831), Собор Карельских святых (1974) и Собор Соловецких святых (1993).

Судьба мощей Германа Соловецкого 
Тело преподобного хотели отвезти на Соловки, но из-за весенней распутицы оно было захоронено у часовни в деревне Хавроньиной на реке Свирь. В 1484 году при игумене Исаии мощи Германа были перенесены в Соловецкий монастырь. Их поместили с правой стороны алтаря Никольского храма обители, рядом с мощами преподобного Савватия.

После закрытия монастыря и создания в нём Соловецкого лагеря мощи Германа, Зосимы и Савватия были изъяты и возвращены верующим только в 1990 году. До 1992 года они хранились в Троицком соборе Александро-Невской лавры, в августе во время визита на Соловки патриарха Алексия II они были возвращены в обитель.

Литература

Ссылки 
 Герман Соловецкий, преподобный на сайте «Русские святые»
 Преподобный Герман Соловецкий, чудотворец и первопроходец
 Святые земли карельской.
 Перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких из Санкт-Петербурга в Соловецкий монастырь 19—22 августа 1992 года. Возрождение древней Соловецкой обители. 

Преподобные Русской Церкви
Собор Соловецких святых
Собор Карельских святых
Собор Новгородских святых
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Христианские святые XV века
Канонизированные в XVII веке